Dies ist eine vollständige Liste aller 378 Seen mit einer Fläche von mehr als 10 km² in Schweden.

 
Schweden